Milchkuh bezeichnet:
 das in der Milchproduktion eingesetzte weibliche Hausrind, siehe Hausrind#Kuh
 einen Spitznamen für die U-Boot-Klasse XIV